

Geografia

Canada 
 Hauterive – ex comune ora frazione di Baie-Comeau, città nella regione della Côte-Nord (Québec)

Francia

Comuni 
 Hauterive – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Hauterive – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Hauterive – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Hauterive-la-Fresse – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Ex comuni e frazioni 
 Hauterive – ex comune ora frazione di Hauterive-la-Fresse, comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Hauterive – ex comune ora frazione di Saint-Maixme-Hauterive, comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)

Svizzera 
 Hauterive – comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Hauterive – comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)